Одонтобутовые  — семейство лучепёрых рыб отряда Gobiiformes. Распространены в пресных водах бассейна Южно-китайского моря и северо-западной Пацифики.

Классификация 
В состав семейства включают 6 родов и 21 вид.
 Род 
 
 
 
 
 Род 
 
 
 
 
 Род 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Род 
 
 Род 
 
 
 Род

Примечания

Ссылки 
 Семейство Odontobutidae на FishBase.
 

Бычкообразные
Семейства лучепёрых рыб